Eréndira, personage uit de Mexicaanse folklore
Erendira (geslacht), geslacht van pantserzakspinnen